Бофор () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Бофор () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Бофор () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Бофор () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Бофор () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Замок Бофор - фортеця хрестоносців у Лівані.

Інше
 Бофор (сир) — один із найвідоміших французьких сирів із коров'ячого молока.

Див. також 
 Боферт ()